Стане́вский — польская (Staniewski) и белорусская (Станеўскі) фамилия. Известные носители:

 Станевский, Иосиф Ромуальдович (род. 1969) — митрополит Минско-Могилёвский.
 Станевский, Мечислав Антонович (1879—1927) — польский и российский клоун, участник дуэта Бим-Бом.
 Станевский, Феликс Иосифович (род. 1937) — советский и российский дипломат.
 Станевский, Юзеф Максимилиан (1795—1871) — апостольский администратор Могилёвской митрополии в 1863—1871 годах.